Neustadt (neue Stadt) signifie nouvelle ville en allemand, avec plusieurs variantes orthographiques, dont Neustadtl et Neustädtl (nouvelle petite ville).

Ce nom peut désigner les villes suivantes :
 en Allemagne :
 Neustadt am Kulm (ville), dans le Land de Bavière ;
 Neustadt am Main, dans le Land de Bavière ;
 Neustadt am Rennsteig, dans le Land de Thuringe ;
 Neustadt am Rübenberge (ville), dans le Land de Basse-Saxe ;
 Neustadt an der Aisch (ville), dans le Land de Bavière ;
 Neustadt an der Donau (ville), dans le Land de Bavière ;
 Neustadt an der Orla (ville), dans le Land de Thuringe ;
 Neustadt an der Waldnaab (ville), dans le Land de Bavière ;
 Neustadt an der Weinstraße (ville), dans le Land de Rhénanie-Palatinat ;
 Neustadt bei Coburg (ville), dans le Land de Bavière ;
 Neustadt (Dosse) (ville), dans le Land de Brandebourg ;
 Neustadt-Glewe (ville), dans le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ;
 Neustadt/Harz, dans le Land de Thuringe ;
 Neustadt (Hessen) (ville), dans le Land de Hesse ;
 Neustadt in Holstein (ville), dans le Land de Schleswig-Holstein ;
 Neustadt in Sachsen (ville), dans le Land de Saxe ;
 Neustadt/Vogtl., dans le Land de Saxe ;
 Neustadt/Westerwald, dans le Land de Rhénanie-Palatinat, arrondissement de Westerwald ;
 Neustadt (Wied), dans le Land de Rhénanie-Palatinat, arrondissement de Neuwied ;
 Hors d'Allemagne :
 Wiener Neustadt, en Autriche ;
 Neustadt in Westpreußen, ancien nom de Wejherowo, en Pologne
 Neustadt in Oberschlesien, ancien nom de Prudnik, en Pologne
 Neustadt, un village canadien de la municipalité de West Grey dans le comté de Grey en Ontario.

Neustadt est aussi le nom de quartiers des villes suivantes :
 Neustadt (Strasbourg)
 Neue Stadt (Metz)
 Neustadt (Brême)
 Neustadt (Braunschweig)
 Hamburg-Neustadt
 Mainz-Neustadt
 Halle-Neustadt
 Neustadt (Wels)

Neustadt, ancienne province illyrienne sous le Premier Empire.